
Kuma   signifie « ours » en japonais (クマ), c'est aussi un prénom (Kuma (prénom)).

Géographie

Au  
 Kuma, localité située dans l'arrondissement de Mundemba

Au  
 Kuma, fleuve ;
 Kuma, ancien village de la préfecture d'Ehime intégré dans l'actuel bourg de Kumakōgen ;
 Kuma, village de la préfecture de Kumamoto ;
 District de Kuma, district de la préfecture de Kumamoto.

Au  
 Canton de Kuma, canton de la préfecture du Kloto.

Dans la fiction
 Kuma, personnage de la série de jeux vidéo Tekken ;
 Kuma, film de télévision de Lufti Akad ;
 Bartholomew Kuma, personnage du manga One Piece.
Kuma, personnage du manga Afro Samurai

Patronyme
 Kengo Kuma (1954), architecte japonais.

Prénom
Kuma est un prénom japonais masculin. C'est aussi un prénom dans d'autres langues.

 Kuma Demeksa est un homme politique éthiopien.
 Kuma Demkisa est un membre du Conseil de la Fédération éthiopien.

Divers
 Kuma, collectif parisien spécialisé dans la musique électronique et l'audiovisuel (Kuma Recordings & Kuma Pictures)
 Kuma est le nom de code du processeur dual-core d'AMD basé sur l'architecture K10 et dérivé des Agena ;
 Kuma, autre nom de l'étoile Nu Draconis située dans la constellation du Dragon ;
 Kuma, descendant de la divinité grecque Pontos ;
 Kuma, société éditrice de jeux vidéo ;
 Kuma, bateau de guerre japonais ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais